

Aziende 
 Recchi – azienda italiana che opera nel settore dell'ingegneria

Persone 
 Alberto Luca Recchi (1955) – giornalista, scrittore, fotografo subacqueo italiano
 Angelo Recchi (1951) – ex calciatore italiano
 Gaetano Recchi (1934) – politico italiano
 Gaetano Recchi (1797-1856) – politico italiano
 Giovanni Paolo Recchi (1605–1686) – pittore italiano
 Giuseppe Recchi (1964) – dirigente d'azienda italiano
 Mark Recchi (1968) – ex hockeista su ghiaccio canadese